Ve-hotech était une entreprise spécialisée dans les serveurs personnels, implantée à Bécon-les-Granits, près d'Angers dans le département de Maine-et-Loire, active de 2008 à 2019.

Historique 
Ve-hotech était une société de fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques créée en 2012, située à Bécon-les-Granits.

La société, dont les comptes ne sont pas disponibles, a été mise en liquidation judiciaire le 04/09/2019.

Les Produits 
Les serveurs personnels sont des serveurs Network Attached Storage (NAS) basés sur une configuration matérielle puissante et qui leur permet de proposer des fonctionnalités qui n'existent pas sur un NAS standard, comme l'exécution d'une ou de plusieurs machines virtuelles (multi-virtualisation), ou le serveur de télévision.

Historiquement, tous les serveurs personnels VHS-4 étaient proposés dans un même châssis qui comprend 4 baies de disques durs pour une capacité maximale de stockage de 16To. Depuis  , il existe 4 châssis pouvant contenir 2, 4, 6 ou 8 disques durs pour une capacité de stockage maximale de 32To avec des disques durs de 4To. Les serveurs peuvent être configurés avant achat: quantité de mémoire, processeur, carte 2 tuners Télévision numérique terrestre (TNT).

Les serveurs personnels Ve-hotech peuvent être achetés avec ou sans disques durs.

La gamme actuelle des serveurs personnels Ve-hotech comprend :
 les modèles VHS-2 LS, VHS-4 LS, VHS-6 LS et VHS-8 LS
 les modèles VHS-2 VX, VHS-4 VX, VHS-6 VX et VHS-8 VX, les plus puissants de la gamme. Ces modèles permettent l'installation d'une ou de plusieurs machines virtuelles.

Jusqu'à , la gamme comprenait:

 le modèle VHS-4 Home,
 le modèle VHS-4 Home 2, plus puissant que le VHS-4 Home et basé sur une configuration évolutive,
 le modèle VHS-4 Xtreme 3, le plus puissant de la gamme, évolutif. Ce modèle est le seul permettant l'installation d'une ou de plusieurs machines virtuelles.

Les serveurs personnels Ve-hotech sont conçus pour une utilisation grand public, mais sont également utilisés par des TPE ou des professions libérales dans un usage mixte familial/professionnel.

Caractéristiques logicielles communes 
Tous les serveurs personnels Ve-hotech ont la même interface utilisateur et bénéficient des mêmes fonctionnalités, à l'exception de la virtualisation qui est réservée aux serveurs VX et au VHS-4 Xtreme.

Système d'exploitation 
Comme la majorité des équipements de cette catégorie, les serveurs personnels Ve-hotech fonctionnent sous Linux. La particularité de Ve-hotech est d'utiliser une distribution standard (Ubuntu server 10.04 LTS 64 bits) plutôt qu'un Linux propriétaire. Cette version d'Ubuntu dispose d'un support jusqu'en 2015, et dispose par conséquent d'un bon niveau de stabilité et de sécurité.

L'utilisation d'un OS standard permet à un utilisateur d'intervenir sur le système, en particulier sur la gamme pro qui dispose d'un accès SSH root.

Interface utilisateur 
Interface utilisateur (application web) permettant le paramétrage du serveur et son exploitation.

Les mises à jour sont automatiques.

Accès aux données 
 Compatible avec les réseaux Windows et AFP (MAC OS X).
 Compatible avec le protocole FTPES (FTP sécurisé) pour un accès distant sécurisé aux fichiers.
 Gestionnaire de fichiers Web: accès aux fichiers depuis internet via un navigateur web.
 Accès aux photos, musiques et vidéos via des gestionnaires de fichiers spécialisés en local et depuis internet via un navigateur web.
 Support de 100 comptes utilisateurs disposant chacun d'un espace de stockage public dédié au partage de fichiers (documents, photos, vidéos…) et d'un espace de stockage privé.
 Serveur de média pour iTunes
 Serveur de média pour Squeezebox Server
 Serveur de média UPnP (Universal Plug and Play) pour centraliser tous les médias sur le serveur et y accéder depuis des équipements compatibles (téléviseur, console de jeux, chaîne hi-fi…).

Jukebox multimédia 
Une des nouveautés apportées par la génération 3 de micro logiciel a été l'intégration au sein du serveur d'un jukebox multimédia.

Cette fonctionnalité permet au serveur d'associer à chaque fichier média un ensemble de données complémentaires afin de proposer aux utilisateurs une navigation dans leurs bibliothèque multimédia enrichie par des informations provenant de différentes bases de données.

Le système Ve-hotech est très similaire à d'autres jukebox multimédia comme XBMC Media Center ou Plex et utilise les mêmes base de données comme Média passion, The Movie DB, The TVdb, Album Art.

Comptes et droits des utilisateurs 
Les serveurs personnels Ve-hotech permettent la création de plusieurs comptes utilisateurs et proposent une gestion des droits sur les fichiers et dossiers comme tous les NAS. Mais contrairement aux NAS, la gestion des droits ne repose pas sur la gestion des Permissions Unix du système de fichiers (notion de propriétaire et de groupe ayant un accès en lecture et écriture).

Sur le serveur personnel Ve-hotech, un dossier unique contient l'ensemble des fichiers et dossiers auxquels chaque utilisateur a accès à un instant "t", c'est la technologie SmartShare développée par Ve-hotech. Les droits sont donnés par une base de données différente du système de fichiers, ce qui permet d'attribuer des droits sur un dossier à un utilisateur et que ce dossier lui soit immédiatement accessible, sans avoir à intervenir sur le poste de l'utilisateur.

Il est également possible de donner des droits sur des fichiers en fonction d'un âge minimum, ce qui permet de réaliser une fonction de contrôle parental directement au moyen du système de fichier.

Partage de fichiers 
En plus des fonctions de partage de fichiers que l'on trouve habituellement sur les NAS, les serveurs personnels Ve-hotech permettent de partager un fichier entre deux utilisateurs du serveur au moyen d'un lien virtuel, c'est le principe des Amis.

Il est également possible de regrouper un ensemble de liens virtuels sous une arborescence virtuelle appelée Album. Le fonctionnement est proche de celui des bibliothèques apportées par Windows 7 mais avec l'avantage que les liens sont conservés en cas de déplacement ou renommage de la source du lien. La technologie permettant de conserver le lien vivant repose sur le FileTrackingSystem, une fonctionnalité développée par Ve-hotech permettant de suivre les mouvements de chaque fichier sur le serveur.

Serveur de télévision 
Ve-hotech a été le premier constructeur ()à inclure une fonctionnalité d’enregistrement et de diffusion de flux TV à partir du NAS.

Les premiers serveurs Ve-hotech pouvaient être équipés d'un quadruple tuner à la norme DVB-T.

À ce jour, seule une version double tuner DVB-T2 est disponible. Un membre du personnel de Ve-hotech a annoncé travailler sur une version quadruple tuner mais aucune date de disponibilité n'est annoncée.

Cette fonction permet d'utiliser le serveur comme Magnétoscope numérique capable de fonctions évoluées, par exemple l'enregistrement automatique de programmes en fonction de critères de recherche avancée (mots clés, nom du programme, d'un acteur ou d'un présentateur) en plus de la programmation d'enregistrements par plage horaire.

Une autre particularité des serveurs Ve-hotech est la possibilité de traiter simultanément un multiplex complet là ou un enregistreur classique se contente d'une seule chaîne. Il est ainsi possible d'enregistrer ou de diffuser plusieurs chaînes simultanément.

Virtualisation 
Virtualisation uniquement sur les serveurs VX et sur le VHS-4 Xtreme.

La gamme VX et la gamme Xtreme des serveurs personnels Ve-hotech sont équipées de processeurs supportant les instructions de virtualisation VT-D pour les processeurs Intel ou AMD-V pour les processeurs AMD. Cela permet de proposer une fonctionnalité similaire à Virtual Box afin de faire fonctionner plusieurs machines virtuelles sur le serveur.

Les ressources du serveur sont utilisées pour faire fonctionner d'autres serveurs sous différents OS, ou pour séparer les différents logiciels métier d'une entreprise au sein d'appliances virtuelles.

Sécurité 
 Protection antivirus.
 Pare-feu intégré filtrant les communications entrantes et sortantes.
 Accès au serveur protégé par mot de passe.
 Accès au serveur depuis internet sécurisé par le protocole HTTPs.
 Espace de stockage privé protégé par mot de passe pour chaque utilisateur.

Hébergement internet 
Cinq types de sites sont préinstallés sur le serveur :
 générateur de blog basé sur Dotclear 1.2.7,
 générateur de blog basé sur WordPress 3.3,
 générateur de forum basé sur mybb 1.6,
 générateur de site web classique basé sur Joomla 2.5,
 support des sites web dynamiques (MySQL 5, PHP 5).

Données financières

Annexes

Articles connexes 
 Liste de constructeurs informatiques
 Économie de Maine-et-Loire

Lien externe 
  Site de l'entreprise Ve-hotech

Notes et références 

Entreprise ayant son siège en Maine-et-Loire
Entreprise informatique ayant son siège en France
Constructeur informatique ayant son siège en France
Entreprise du secteur des technologies ayant son siège en France
Logiciel multimédia
Domotique
Entreprise française disparue